Mads Christensen har flere betydninger:

 Mads Christensen (ishockeyspiller)
 Mads Barner-Christensen, forfatter, kendt som "Blærerøven"
 Mads Christensen (cykelrytter)

Se også
 Mads Kristensen